Флаг Жилёва — официальный символ городского поселения Жилёво Ступинского района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 22 декабря 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 4698.

Флаг муниципального образования «Городское поселение Жилёво» составлен на основании герба городского поселения Жилёво по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище, с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее изображение фигур из герба поселения: шесть жёлтых, видимых со спины, слетающихся веерообразно ласточек: трёх вверху и трёх внизу».

Обоснование символики 
Слетающиеся друг к другу, на фоне чистого лазурного неба, ласточки — символизируют все населённые пункты образующих городское поселение Жилёво, и в их числе наиболее крупные (рабочий посёлок Жилёво, села Шугарово, Иван-Теремец, Киясово, деревни Колычево, Петрово).

Линии полёта этих ласточек образуют невидимую литеру «Ж» — гласный символ, указывающий на первую букву в названии городского поселения и его административного центра.

Ласточки — символ трудолюбия, самоотверженной заботы о своём потомстве, постоянства, доброты и тепла, возрождения, доверия, добрососедства.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Примечания 

Флаги с изображением ласточки